Il toponimo Rugarama può riferirsi a diversi settori del Ruanda:

Rugarama, settore del Distretto di Burera
Rugarama, settore del Distretto di Gatsibo